est une chanson de Chris Brown et le deuxième single de son cinquième album studio, Fortune.

Single musical sorti en 2012
Chanson interprétée par Chris Brown
Chanson écrite par Chris Brown
Chanson écrite par Polow da Don